G63 peut faire référence à :
 , un destroyer de la Royal Navy ;
 , un destroyer de la Marine royale canadienne ;
 Polynévrite au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres